Trichogorgia är ett släkte av koralldjur. Trichogorgia ingår i familjen Chrysogorgiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Trichogorgia